Big Brother bezeichnet:

 Großer Bruder, den Diktator des Überwachungsstaats in George Orwells Roman 1984.
 Big Brother (Software) zur Überwachung von Programmen und Netzwerken
 Big Brother (Fernsehshow), Reality-Show
 Promi Big Brother, eine Variante der Fernsehshow
 eine Insel im Roten Meer, siehe Brother Islands
 Big Brother Awards, ein Negativpreis für besondere Beeinträchtigungen der Privatsphäre
 Big Brother and the Holding Company, eine US-amerikanische Band

Siehe auch:

 BigSister, vollständiger Name: Big Sister System and Network Monitor, eine freie Software
 Big Mama, albanische Sängerin